Todd Gill (né le  à Brockville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste de défenseur.

Carrière en club 
En 1984, il commence sa carrière avec les Maple Leafs de Toronto dans la Ligue nationale de hockey. 
Le , il est sélectionné par les Maple Leafs de Toronto au repêchage de 1984. Le , il est échangé aux Sharks de San José par les Maple Leafs de Toronto en retour de Jamie Baker et d'un choix de 5 ronde au repêchage de 1996. Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis par les Sharks de San José en retour de Joe Murphy. Le , il est réclamé aux ballotage par les Red Wings de Détroit. Le , il signe avec les Coyotes de Phoenix. Le , il est échangé aux Red Wings de Détroit par les Coyotes de Phoenix en retour de Philippe Audet. Le , il signe avec l'Avalanche du Colorado. Le , il signe avec les Blackhawks de Chicago. Le , il signe avec les Lausitzer Füchse en Oberliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|1980-1981 || Broncos de Cardinal || EOJHL ||35 ||10 ||14 ||24 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1981-1982 || Braves de Brockville || LCHJA ||48 ||5 ||16 ||21 ||169 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 || Spitfires de Windsor || LHO ||70 ||12 ||24 ||36 ||108 ||3 ||0 ||0 ||0 ||11 
|-
|1983-1984 || Spitfires de Windsor || LHO ||68 ||9 ||48 ||57 ||184 ||3 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|1984-1985 || Compuware Spitfires de Windsor || LHO ||53 ||17 ||40 ||57 ||148 ||4 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|1984-1985 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||10 ||1 ||0 ||1 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Saints de Saint Catharines || LAH ||58 ||8 ||25 ||33 ||90 ||10 ||1 ||6 ||7 ||17
|-
|1985-1986 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||15 ||1 ||2 ||3 ||28 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1986-1987 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||61 ||4 ||27 ||31 ||92 ||13 ||2 ||2 ||4 ||42
|-
|1986-1987 || Saints de Newmarket || LAH ||11 ||1 ||8 ||9 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||65 ||8 ||17 ||25 ||131 ||6 ||1 ||3 ||4 ||20
|-
|19̝87-1988 || Saints de Newmarket || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||59 ||11 ||14 ||25 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||48 ||1 ||14 ||15 ||92 ||5 ||0 ||3 ||3 ||16
|-
|1990-1991 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||72 ||2 ||22 ||24 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||74 ||2 ||15 ||27 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||69 ||11 ||32 ||43 ||66 ||21 ||1 ||10 ||11 ||26
|-
|1993-1994 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||45 ||4 ||24 ||28 ||44 ||18 ||1 ||5 ||6 ||37
|-
|1994-1995 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||47 ||7 ||25 ||32 ||64 ||7 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|1995-1996 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||74 ||7 ||18 ||25 ||116 ||6 ||0 ||0 ||0 ||24
|-
|1996-1997 || Sharks de San José || LNH ||79 ||0 ||21 ||21 ||101 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Sharks de San José || LNH ||64 ||8 ||13 ||21 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Blues de Saint-Louis || LNH ||11 ||5 ||4 ||9 ||10 ||10 ||2 ||2 ||4 ||10
|-
|1998-1999 || Blues de Saint-Louis || LNH ||28 ||2 ||3 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Red Wings de Détroit || LNH ||23 ||2 ||2 ||4 ||11 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1999-2000 || Coyotes de Phoenix || LNH ||41 ||1 ||6 ||7 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Red Wings de Détroit || LNH ||13 ||2 ||0 ||2 ||15 ||9 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2000-2001 || Mighty Ducks de Cincinnati || LNH ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Red Wings de Détroit || LNH ||68 ||3 ||8 ||11 ||53 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2001-2002 || Avalanche du Colorado || LNH ||36 ||0 ||4 ||4 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Falcons de Springfield || LAH ||15 ||1 ||5 ||6 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 || Admirals de Norfolk || LAH ||9 ||0 ||3 ||3 ||10 ||9 ||2 ||5 ||7 ||10
|-
|2002-2003 || Blackhawks de Chicago || LNH ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Lausitzer Füchse || Oberliga ||25 ||6 ||19 ||25 ||42 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2

|  || 82 || 272 || 354 ||  || 103 || 7 || 30 || 37 || 193

Au niveau international 

|1992||  || Championnat du monde||6||0||3||3||6|| place

En tant qu'entraîneur 

|- 
|2006-2007 || Braves de Brockville || LCHJA  
| 55 || 28 || 20 || 6 || Défaite en 1 ronde 
|-
|2011-2012 || Frontenacs de Kingston || LHO 
| 68 || 19 || 41 || 0 || Hors des séries éliminatoires
|- 
|2012-2013 || Frontenacs de Kingston || LHO 
| 68 || 27 || 35 || 0 || Défaite en 1 ronde
|- 
|2013-2014 || Frontenacs de Kingston || LHO 
| 68 || 39 || 23 || 0 || Défaite en 1 ronde 
|- 
|2017-2018 || Attack d'Owen Sound || LHO 
| 68 || 38 || 22 || 8 || Défaite en 2 ronde

Notes et références 

Naissance en novembre 1965
Naissance en Ontario
Joueur international canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Saints de Saint Catharines
Joueur des Saints de Newmarket
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)